Rock 'n' Roll Circus är ett musikalbum från 2010 av den japanska sångerskan Ayumi Hamasaki.

Låtlista
THE introduction
Microphone
count down
Sunset ～LOVE is ALL～
BALLAD
Last Links
montage
Don't look back
Jump!
Lady Dynamite
Sexy little things
Sunrise ～LOVE is ALL～
meaning of Love
You were...
RED LINE ～for TA～ [album version]

Musikalbum 2010